Unter Hochsprache versteht man:

 eine standardisierte Sprache: siehe Standardsprache
 Standardvarietät, die standardisierte Varietät innerhalb einer Standardsprache im Gegensatz zu den zugehörigen Dialekten
 die prestigeträchtigere von zwei Sprachformen innerhalb einer diglossischen Sprachsituation: siehe Diglossie
 eine höhere Programmiersprache

sv:Högspråk